Die Basketball-Afrikameisterschaft 2007 (kurz: AfroBasket 2007) ist die 24. Austragung dieses Turniers und fand vom 15. bis 25. August 2007 in Angola statt. Nach dem Eröffnungsspiel zwischen Ruanda und Gastgeber und Titelverteidiger Angola in der Hauptstadt Luanda fanden die Vorrundenspiele in Benguela, Lubango, Huambo und Cabinda statt. Die Platzierungsrunden um die Plätze 9 bis 16 fanden anschließend in Benguela und die Finalrunden um die Plätze 1 bis 8 in Luanda statt. Der Sieger des Turniers qualifizierte sich direkt für das Basketballturnier bei den Olympischen Spielen 2008, während die beiden anderen Medaillengewinner einen Startplatz beim vorolympischen Qualifikationsturnier bekamen, um sich dort für das olympische Basketballturnier zu qualifizieren.

Gastgeber Angola gewann ohne Niederlage überlegen seinen fünften Titel in Folge. Neben Finalist Kamerun gewannen überraschend die Kapverden eine Medaille. Diese beiden Mannschaften verloren jedoch ihre beiden Gruppenspiele beim vorolympischen Qualifikationsturnier in Athen ein Jahr später und erreichten keinen Startplatz für das Turnier bei den Olympischen Spielen 2008.

Teilnehmer 
Direkt qualifiziert waren der Gastgeber und die drei Medaillengewinner der Afrikameisterschaft 2005:
  – Gastgeber und Afrikameister 2005
  – Silbermedaille 2005
  – Bronzemedaille 2005

Ferner nahmen aus den sechs verschiedenen Hauptzonen der FIBA Afrika folgende Mannschaften teil:
  – Zone 1
  – Zone 1
  – Zone 2
  – Zone 2
  – Zone 3
  – Zone 3
  – Zone 4
  – Zone 4
  – Zone 5
  – Zone 5
  – Zone 6
  – Zone 6

Modus 
Beim Turnier wurde eine Vorrunde in vier Gruppen zu je vier Mannschaften als Rundenturnier ausgetragen. Während die beiden schlechtesten Mannschaften je Gruppe anschließend in einer Platzierungsrunde die Plätze neun bis 16 ausspielten, erreichten die beiden am besten platzierten Mannschaften je Gruppe die Finalrunde, die jeweils im K.-o.-System ausgetragen wurden. Die Verlierer der Spiele des Viertelfinales spielten in einer Platzierungsrunde die Plätze fünf bis acht aus, während die Verlierer der Spiele des Halbfinales im „kleinen Finale“ nicht nur um die Bronzemedaille bei diesem Turnier, sondern auch um den verbleibenden Startplatz für das vorolympische Qualifikationsturnier spielten. Der Sieger des Finales gewann nicht nur die Goldmedaille, sondern auch einen direkten Startplatz für das olympische Basketballturnier, während der Verlierer noch die Möglichkeit zur Qualifikation über das vorolympische Turnier hatte.

Vorrunde 
Die Spiele der Vorrunde fanden zwischen dem 15. und dem 19. August 2007 statt.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde 
Die Spiele der Finalrunde fanden zwischen dem 21. und 25. August 2009 in Luanda statt.

Spiele um Platz Fünf bis Acht

Platzierungsrunden (9 bis 16) 
Die Spiele der Platzierungsrunde um die Plätze 9 bis 16 fanden vom 21. bis 23. August in Benguela statt.

Spiele um Platz 13 bis 16

Siehe auch 
 Olympische Sommerspiele 2008/Basketball

Weblinks 
 2007 FIBA Africa Championship for Men – Webseite des Turniers im FIBA-Archiv ()
 FIBAAFRICA.COM – Webseite des Kontinentalverbands FIBA Afrika (/englisch)

Afrikameisterschaft
2007
Afrikameisterschaft 2007
Sportveranstaltung in Luanda
Sportveranstaltung in Benguela
Sportveranstaltung in Lubango
Sportveranstaltung in Cabinda (Stadt)
Sport (Huambo)